L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis du Chili se déroule du  au  sur terre battue en extérieur à Santiago. Cette édition 2022 est classée en catégorie WTA 125. Il s'agit de la  du tournoi, la  s'étant tenue en 2008 en catégorie Tier III, également sur terre.

Mayar Sherif remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Kateryna Baindl, décrochant à cette occasion son quatrième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yana Sizikova et Aldila Sutjiadi.

Faits marquants

Forfaits 
  Réka Luca Jani, remplacée par  Caroline Dolehide
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Hailey Baptiste
  Elizabeth Mandlik, remplacée par  Darya Astakhova
  Kristina Mladenovic, remplacée par  İpek Öz
  Camila Osorio, remplacée par  Rosa Vicens Mas
  Chloé Paquet, remplacée par  Carole Monnet
  Katrina Scott, remplacée par  Sára Bejlek

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Égyptienne Mayar Sherif remporte le quatrième titre de sa carrière en catégorie WTA 125, son troisième en 2022, en battant en finale l'Ukrainienne Kateryna Baindl.

La paire Yana Sizikova / Aldila Sutjiadi remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Chili
Sport au Chili en 2022
Tennis en novembre 2022